Ерве Гемар — міністр економіки Франції в 2004—2005 роках.
 Жозеф-Поль Гемар (1793—1858) — французький лікар, мандрівник та натураліст.
 Мар'ян Гемар (1901—1972) — польський поет, сатирик, драматург, перекладач та автор пісень.
 Чарлз Доналд Ґемар (* 1955) — астронавт НАСА. Здійснив три космічні польоти на шаттлах.

 Гемар — муніципалітет у Франції, у регіоні Ельзас, департамент Верхній Рейн.
 38269 Гемар — астероїд головного поясу.